Luciano steht für:

 Luciano (Vorname), männlicher Vorname
 Luciano (Pferd) (1964–1981), englisches Vollblutpferd
 Sturmtief Luciano (2021)

Künstlername:
 Luciano (DJ) (* 1978), chilenischer DJ und Produzent elektronischer Tanzmusik
 Luciano (Rapper) (* 1994), deutscher Rapper
 Luciano (Sänger) (* 1964), jamaikanischer Roots-Reggaesänger
 Le Rat Luciano (* 1976), französischer Rapper
 Romeo Luciano, siehe Lorenzo Veglia (* 1996), italienischer Automobilrennfahrer

Familienname:
 Ana Alice Luciano da Silva (* 1989), brasilianische Fußballspielerin
 Fábio Luciano (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Jurswailly Luciano (* 1991), niederländische Handballspielerin

 Michael Luciano (1909–1992), US-amerikanischer Filmeditor
 Saúl Luciano, peruanischer Bergführer und Landwirt